Messeïed är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Guelmim-Es-Smara, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Messeïed ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Messeïed är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Runt Messeïed är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Messeïed är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Guelmim-Es-Smara